Дуванкуль — топоним Челябинской области России:
 Дуванкуль —  солёное озеро на границе  Еткульского и Увельского районов.
 Дуванкуль —  село в Рождественском сельском поселении Увельского района.